

Обор — селище, район імені Лазо, Хабаровський край
 Обор — село, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край

Обор — муніципалітет, департамент Гар, регіон Окситанія